Romana je lahko:
 Romana (osebno ime)
 Romana, Sassari (Italija)